Чесноков може да се отнася за:
 Андрей Чесноков (р. 1966), руски тенисист
 Павел Чесноков (1877 – 1944), руски композитор
 Юрий Чесноков (1952 – 1999), руски футболист